Maligny, commune française de la Côte-d'Or
 Maligny, commune française de l'Yonne